Гумская базилика — трёхнефный, купольный христианский храм VI—VII веков исторической Албании, расположенный в селении Гум Гахского района Азербайджана. Имеет типологические сходства с некоторыми более ранними храмами в Армении и Грузии.

История 
Гумская базилика является одним из самых ранних исследованных памятников христианского периода Кавказской Албании. Впервые в научный обиход памятник был введён А.С.Хахановым, который дал его краткое описание в отчёте экспедиции на Кавказ. Впоследствии базилика была основательно обследована и изучена П.Д.Барановским, который датировал храм VI веком и Г.Н.Чубинашвили.

Базилика идентифицируется с храмом, построенным в посёлке Гоменк, упоминаемом в произведении Мовсеса Каганкатваци «История Албании». По одной из версий памятник был построен по указанию правителя Кавказской Албании Вачагана III Благочестивого на месте убийства огнепоклонниками палестинского христианского миссионера Елисея.

Архитектурные особенности 
  Вид развалин базилики с восточной стороны

  Развалины колоннад галереи базилики (слева) и  фасадный вид руин алтарной части храма (справа)
Развалины храма находятся в центре селения Гум Гахского района. До наших дней дошёл лишь основной объём трёхнефной базилики с сохранившимся местами перекрытием. О существовавшей некогда трёхсторонний галерее напоминают фрагменты стен небольших восточных приделов и остатки столбов западной галереи.

Внутренний объём состоит из прямоугольного зала (36,5 x 19,3), разделённого на три нефа двумя парами «Г»-образных, свободно стоящих столбов и парой сильно выступающих пилястр.

Средний неф почти в три раза шире остальных и на востоке завершается алтарной частью с выступающей подковообразной в плане апсидой. Боковые нефы переходят в квадратные приделы, в которых сохранились перекрытия в виде сомкнутого свода. Основной объём был окружён трехсторонним обходом, образующим на южном, северном и западном фасадах галереи. В восточной части северной и южной галерей расположены удлинённые комнаты с апсидами, выступающими на восточном фасаде.

Стены храма возведены из синеватого и тёмно-зелёного булыжника с соблюдением прямых рядов кладки. В конструкциях также использован обожжённый квадратный кирпич. Местами, где выпали камни наружной облицовки, обнажилось гяжевое бутобетонное заполнение. Сочетание кирпича с булыжником в кладке стен храма дало основание Чубинашвили датировать храм VIII-IX веками.

Между тем И.А.Бабаев отмечает: «…надо учесть, что в Азербайджане ещё с древнейших времён применялось сочетание кирпича-сырца с булыжником, например в Кюльтепе II, а обожжённый кирпич обнаружен в постройках Кавказской Албании I века нашей эры».

По мнению Г.Мамедовой, ещё в первых веках н.э. в традиционном сочетании кирпич-булыжник, сырец мог быть заменён вошедшим в использование обожжённым кирпичом. Такое сочетание стенового материала имеют и Бешбармакские укрепления, строительство которых относится к доарабскому периоду.
 
«Т»-образные в плане архаичные внутренние устои храма сложены из бутобетонной массы с облицовкой квадратным кирпичом. Перекрытия большей частью не сохранились. Исследователи указывают на коробовые своды боковых нефов. Перекрытие среднего нефа опиралось на стены, возведённые над арками, переброшенными между столбами и от них к пилястрам западной стены и алтарным выступам. Продольные арки сохранились, а на существование поперечных указывают бутобетонные полосы, выступающие на продольных стенах и продолжающие вертикаль столбов.

Исследователи Гумской базилики реставрировали её несохранившееся перекрытие в виде деревянного со скатной стропильной кровлей.

Примечания 

Кум
Кум
Руины в Азербайджане
Гахский район